Кореа има више значења:

 Кореа
 Кореа (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кореа (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кореа (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кореа (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кореа (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Кореа (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кореа (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кореа (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кореа (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кореа (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику